Meltzer:
 Albert Meltzer
 Allan Meltzer